Rensselaer může být:

 Rensselaer (Indiana)
 Rensselaer (Missouri)
 Rensselaer (New York)